Velika nagrada Evrope 2002 je bila deveta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2002. Odvijala se je 23. junija 2002.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 6
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 1:29,906
|
|-
! 2
| 5
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 1:29,915
| +0,009
|-
! 3
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:30,035
| +0,129
|-
! 4
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 1:30,387
| +0,481
|-
! 5
| 3
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:30,550
| +0,644
|-
! 6
| 4
|  Kimi Raikkonen
| McLaren-Mercedes
| 1:30,591
| +0,685
|-
! 7
| 14
|  Jarno Trulli
| Renault
| 1:30,927
| +1,021
|-
! 8
| 15
|  Jenson Button
| Renault
| 1:31,136
| +1,230
|-
! 9
| 7
|  Nick Heidfeld
| Sauber-Petronas
| 1:31,211
| +1,305
|-
! 10
| 24
|  Mika Salo
| Toyota
| 1:31,389
| +1,483
|-
! 11
| 8
|  Felipe Massa
| Sauber-Petronas
| 1:31,733
| +1,827
|-
! 12
| 12
|  Olivier Panis
| BAR-Honda
| 1:31,906
| +2,000
|-
! 13
| 25
|  Allan McNish
| Toyota
| 1:31,941
| +2,035
|-
! 14
| 10
|  Takuma Sato
| Jordan-Honda
| 1:31,999
| +2,093
|-
! 15
| 20
|  Heinz-Harald Frentzen
| Arrows-Cosworth
| 1:32,144
| +2,238
|-
! 16
| 17
|  Pedro de la Rosa
| Jaguar-Ford
| 1:32,281
| +2,375
|-
! 17
| 16
|  Eddie Irvine 
| Jaguar-Ford
| 1:32,510
| +2,604
|-
! 18
| 9
|  Giancarlo Fisichella
| Jordan-Honda
| 1:32,591
| +2,685
|-
! 19
| 11
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 1:32,968
| +3,062
|-
! 20
| 23
|  Mark Webber
| Minardi-Asiatech
| 1:32,996
| +3,090
|-
! 21
| 21
|  Enrique Bernoldi
| Arrows-Cosworth
| 1:33,360
| +3,454
|-
! 22
| 22
|  Alex Yoong 
| Minardi-Asiatech 
| 1:34,251
| +4,345
|}

Dirka 

|-
! 1
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 60
| 1:35:07,426
| 4
| 10
|-
! 2
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 60
| + 0,294 s
| 3
| 6
|-
! 3
| 4
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 60
| + 46,435 s
| 6
| 4
|-
! 4
| 5
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 60
| + 1:06,963
| 2
| 3
|-
! 5
| 15
|  Jenson Button
| Renault
| 60
| + 1:16,944
| 8
| 2
|-
! 6
| 8
|  Felipe Massa
| Sauber-Petronas
| 59
| +1 krog
| 11
| 1
|-
! 7
| 7
|  Nick Heidfeld
| Sauber-Petronas
| 59
| +1 krog
| 9
|  
|-
! 8
| 14
|  Jarno Trulli
| Renault
| 59
| +1 krog
| 7
|  
|-
! 9
| 12
|  Olivier Panis
| BAR-Honda
| 59
| +1 krog
| 12
|  
|-
! 10
| 17
|  Pedro de la Rosa
| Jaguar-Cosworth
| 59
| +1 krog
| 16
|  
|-
! 11
| 21
|  Enrique Bernoldi
| Arrows-Cosworth
| 59
| +1 krog
| 21
|  
|-
! 12
| 11
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 59
| +1 krog
| 19
|  
|-
! 13
| 20
|  Heinz-Harald Frentzen
| Arrows-Cosworth
| 59
| +1 krog
| 15
|  
|-
! 14
| 25
|  Allan McNish
| Toyota
| 59
| +1 krog
| 13
|  
|-
! 15
| 23
|  Mark Webber
| Minardi-Asiatech
| 58
| +2 kroga
| 20
|  
|-
! 16
| 10
|  Takuma Sato
| Jordan-Honda
| 58
| +2 kroga
| 14
|  
|-
! Ods
| 24
|  Mika Salo
| Toyota
| 51
| Menjalnik
| 10
|  
|-
! Ods
| 22
|  Alex Yoong
| Minardi-Asiatech
| 48
| Hidravlika
| 22
|  
|-
! Ods
| 16
|  Eddie Irvine
| Jaguar-Cosworth
| 41
| Hidravlika
| 17
|  
|-
! Ods
| 6
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 27
| Trčenje
| 1
|  
|-
! Ods
| 3
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 27
| Trčenje
| 5
|  
|-
! Ods
| 9
|  Giancarlo Fisichella
| Jordan-Honda
| 26
| Trčenje
| 18
|  
|}

Formula 1 sezona 2002
2002